Акт о независимости Литвы () или Акт 16 февраля — документ, составленный и подписанный Советом Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года и провозгласивший восстановление независимого государства Литва, которое должно управляться на демократических началах, со столицей в городе Вильнюсе. Документ был подписан всеми 20 делегатами. Акт 16 февраля стал последним из серии резолюций, касающихся проблемы о самоопределении Литвы, включая Акт 8 января, подписанный на Вильнюсской конференции. Путь к независимости был длинным и сложным из-за того, что Германская империя оказывала давление на Совет Литвы с целью создания союза. Депутатам приходилось маневрировать между интересами Германии, войска которой располагались в Литве (территория Ober Ost), и требованиями литовского народа.

Реакция на известие о восстановлении независимой Литвы была очень сдержанной. Публикация акта была запрещена властями Германии, текст резолюции печатался и распространялся подпольно. Работе Совета постоянно препятствовали, а немцы продолжали контролировать всю территорию Литвы. Ситуация изменилась, когда осенью 1918 года Германия проиграла Первую мировую войну. В ноябре 1918 года был сформирован первый литовский кабинет министров, а Совет Литвы получил контроль над всей территорией страны. Независимость наконец стала реальностью, хотя Литва вынуждена была участвовать в нескольких войнах, чтобы окончательно подтвердить её.

Оригинальный документ нашёл профессор Людас Мажилис в политическом архиве министерства иностранных дел в Берлине в конце марта 2017 года. Акт является законным обоснованием существования независимой Литвы как в межвоенный период, так и после 1990 года. В документе сформулированы основные принципы государственного устройства, которые в том числе отражены во всех конституциях Литвы. Акт также стал ключевым документом в 1990 году после провозглашения восстановления независимости страны от СССР. Власти Литвы подчеркивали, что это просто восстановление независимого государства, которое существовало с 1918 по 1940 год, а Акт о независимости никогда не терял своей силы.

Текст акта

Примечания

Литература 
 

Литва
Февраль 1918 года
1918 год в Литве
1918